Remicourt (België)

 Remicourt (Marne)
 Remicourt (Vosges)